Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie International, se dispute du 11 au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Polona Hercog, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2011 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2011
Palerme
Sport en Italie en 2011
Tennis en juillet 2011